Сезон 1996-97 у Першій хорватській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Хорватії, що проходило між 18 серпня 1996 та 14 червня 1997 року. Став шостим сезоном з моменту заснування турніру. 

Як і попереднього сезону турнір проходив за складною системою, при якій команди були розділені на дві ліги (A та B). У кожній з ліг участь у змагання брали по 16 команд. Команди з Ліги A розігрували нагороди першості, у той час як суперники у Лізі B визначали між собою три найкращі команди, які отримували шанс наступного сезону продовжити виступи у вищому дивізіоні. Решта команд-учасниць Ліги B та три найслабші команди Ліги A автоматично понижувалися наступного року в класі до Другої ліги. 

Переможцем турніру стала «Кроація», яка захистила чемпіонський титул попереднього сезону та здобула свою загалом третю перемогу в чемпіонатах незалежної Хорватії.

Ліга A

Турнірна таблиця

Результати матчів

Ліга B

Турнірна таблиця

Плей-оф за право виступів у Першій лізі 
Три найкращі клуби Ліги B та команди, що зайняли в Лізі A місця з 11 по 13, розігрували між собою два місця у Першій лізі наступного сезону. Плей-оф проходив за груповою системою у двох групах по три команди у кожній. Переможець кожної з груп отримував місце у турнірі вищого дивізіону сезону 1997–98.

За результатами матчів плей-оф сильнішими виявилися представники Ліги B — «Самобор» та «Славен Белупо».

Посилання 
 Чемпіонат Хорватії 1996–97 на RSSSF  

1996-97
Хорватія
Хорватія
1996 у хорватському спорті
1997 у хорватському спорті